Revelle College : collège de San Diego États-Unis
 Roger Revelle (ou Roger Randall Dougan Revelle) : scientifique américain océanographe et précurseur en matière d'étude de modifications climatiques.

Voir aussi 

 Revelles : commune française, située dans le département de la Somme
 Patrick Revelles : footballeur français

  : page d'homonymie
  : page d'homonymie